El término COM puede significar:
 COM, es el código alfa-3 (de 3 letras) del estándar ISO 3166-1, del país Comoras formado por tres islas (en el sureste de África).
 C.O.M., las siglas de Casa del Obrero Mundial.
 Comité Olímpico Mexicano
 En informática:
 .com, el dominio de Internet “punto com”, un dominio de nivel superior.
 Archivo COM, el formato de archivos ejecutables de algunos sistemas operativos.
 C.O.M., las siglas de Component Object Model, una plataforma de componentes desarrollada por Microsoft.
 puerto COM, el puerto serie (RS-232) de algunas computadoras.